Mont d'Or bezeichnet:

 Mont d’Or (Vallorbe), Berg im Jura
 Mont d'Or (Col des Mosses), Berg in den Waadtländer Alpen
 Mont d'Or (Lyon), Hügelzug bei Lyon
 Mont d’Or (Manosque), den Hausberg des provençalischen Manosque
 Mont d'Or (Sion), Weinberg bei Sion
 Mont d’Or (Käse), eine Käsesorte

Siehe auch:
 Tunnel du Mont d’Or
 Vacherin Mont-d’Or
 Mont-Dore
 Monts Dore